Сергей Владимирович Маслов (, , Чечено-Ингушская АССР) — российский , общественный деятель. С 2000 года в разное время был президентом АО «Транснефтепродукт», АО «СПбМТСБ», Федерации конного спорта России, генеральным директором ОАО «Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный» (с 2015 года ОАО «Корпорация Развития»).

Имеет высшее образование. Закончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА).

Биография 
Трудовая деятельность Сергея Маслова началась в 1975 году в компании «Сургутнефтегаз». Долгое время работал на обустройстве месторождений Тюменского Севера: мастером ОТК Сургутского управления технологического транспорта, мастером участка треста «Когалымнефтегазстрой», мастером специализированного участка треста «Сургутнефтедорстройремонт».

С основания в начале 90-х годов НК «Лукойл» занимал руководящие посты в дочерних предприятиях компании. С 1992 года — генеральный директор «Лукойл Трейдинг», с 1996 года — на руководящих должностях в нефтяной компании «Лукойл», президент «Лукойл Интернэшнл» (Вена, Австрия).

С февраля 2001 года являлся президентом ОАО «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов „Транснефтепродукт“». С мая по сентябрь 2008 года Маслов совмещал две должности — руководителя АК «Транснефтепродукт» и ЗАО «СПбМТСБ». В сентябре 2008 года Маслов ушёл с поста президента АК «Транснефтепродукт», оставшись главой биржи.

28 апреля 2008 года — президент ЗАО «СПбМТСБ» (избран на собрании акционеров).

30 мая 2013 года решением наблюдательного совета ОАО «Корпорация Развития» назначен на должность генерального директора.

Проекты

Транснефтепродукт 

В период 2005−2008 годов Маслов осуществлял стратегическое руководство проектами новых магистральных нефтепродуктопроводов «Кстово-Второво-Ярославль-Кириши-Приморск» — проект «Север». Трубопровод был построен за три года и прошёл по 9 субъектам РФ. Пропускная способность проекта «Север»  нефтепродуктов в год (планируемая мощность до  в год). Обслуживание магистрали обеспечивают 17 тыс. человек. Сдан в эксплуатацию в мае 2008 года. Стоимость проекта составила 30,9 млрд руб., из них  было вложено в создание перегрузочных мощностей в порту Приморск.

Целью проекта «Север» являлось создание трубопроводной системы для экспорта светлых нефтепродуктов в основном в страны Западной и Северной Европы.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа 

В 2008 году под руководством Маслова была сформирована команда специалистов, которая создала биржевую площадку по cпот-торговле — ЗАО «СПбМТСБ». Целью создания в России отечественного биржевого механизма для товарного рынка было удовлетворение потребностей основных операторов российского рынка нефтепродуктов, нефти, зерна, леса, минеральных удобрений и предоставления им справедливого механизма ценообразования для внутреннего рынка страны. Уставный капитал биржи — 750 млн руб. Стоимость статуса постоянного члена биржи — 6 млн руб. 5 июня 2008 года биржа получила лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам на организацию биржевой торговли. В мае 2010 года биржа превысила объём продаж внутреннего рынка нефтепродуктов в 2.1 млн тонн с совокупным биржевым оборотом более 70 млрд руб. с момента старта биржевых торгов. В 2011 году биржа превысила объём продаж внутреннего рынка нефтепродуктов более 10 млн тонн с совокупным биржевым оборотом более 120 млрд руб. Тем самым стала самой крупной биржей в мире по торговле нефтепродуктами на рынке спот. На бирже торгуют такие нефтяные компании как «Роснефть», ТНК-BP (до 2010 года), «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Газпром нефть», «Башнефть», НК Альянс и другие нефтяные компании.

Корпорация развития 
С июня 2013 года в рамках участия в проекте ОАО «Корпорация развития» Маслов руководит подготовкой к реализации федерального проекта Северный широтный ход (СШХ).

12 сентября 2015 года состоялось торжественное открытие автомобильной части одного из ключевых объектов СШХ — совмещённого моста через реку Надым, который по плану должны были сдать в эксплуатацию в конце 2015 года. Мостовой переход через реку Надым, включающий в себя однопутную железнодорожную линию и автомобильную дорогу, стал крупнейшим искусственным сооружением транспортной инфраструктуры в Уральском федеральном округе. С открытием моста через реку Надым решился вопрос заторов из-за понтонно-мостовой переправы, были устранены искусственные препятствия для прохождения льда и талых вод.

Протяжённость моста — более 1,3 км. Расчётная скорость движения а/м — 100 км/ч. Средняя пропускная способность — 3 000 автомобилей в сутки. Общая стоимость моста (включая подходы и железнодорожную часть) — 14 млрд руб.

Мост является ключевым элементом региональной автомобильной дороги «Сургут — Салехард» и железнодорожной линии «Салехард — Надым — Коротчаево». Объект предназначен для перевозки грузов по железной дороге и обеспечения круглогодичной автомобильной связи между населёнными пунктами, находящимися на противоположных берегах реки.

Членство в организациях 
На протяжении многих лет Сергей Маслов входил в состав Правительственной комиссии РФ по вопросам топливно-энергетического комплекса и воспроизводства минерально-сырьевой базы, в состав Совета директоров «Интер РАО ЕЭС», ОАО «РусГидро», АО «АТС», ОАО «ЦФР».

Награды и звания 
 Награждён почётной грамотой Министерства энергетики РФ (2003).
 Присвоено почётное звание «Почётный нефтяник» (2003).
 Награждён орденом Дружбы (2006).

Семья 

Дети — Анна, Никита.

Брат — Виктор Владимирович Маслов. С 1999 по 2001 год Виктор Маслов являлся пилотом единственной российской гоночной команды FIA Formula 3000 Arden Team Russia. Сам Сергей Маслов участвовал в этом же году в российском монокубке по кольцевым автогонкам — Кубке VW-POLO.

Ссылки 
 Пресс-портрет на Яндекс-новости
 ВТБ выделит Транснефтепродукту 753 млн долл. на проект трудопровода до порта Приморск
 Владимир Путин открыл морской терминал и нефтепродуктопровод в Приморске
 Без «Транснефти» биржу не создать — интервью Сергея Маслова газете РБК Daily
 Формула Сергея Маслова
 Федерация конного спорта России — Руководство
 Сергей Маслов ушёл на биржу
 «Они выходили на торги с объемами, о которых смешно вспоминать» КоммерсантЪ
 Маслов Сергей — самый непонятный президент
 Корпорацию Развития возглавил нефтяник Сергей Маслов
 Пошли широким ходом
 Маслов достроит мост через Надым без долгов и бюджетов «матрешки»
 В ЯНАО открылось автомобильное движение по долгожданному мосту через реку Надым: «Мы соединили Ямал с большой Россией!»
 «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ» ФОРСИРУЕТ ПУР ДЛЯ «ТРАНСНЕФТИ»
 Кому мешает Маслов?

Предприниматели России
Заслуженные работники нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации
Кавалеры ордена Дружбы (Россия)